Maba är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 180 kilometer norr om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är .

Runt Maba är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Shaoguan,  km norr om Maba. I omgivningarna runt Maba växer huvudsakligen savannskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina